Cochisea är ett släkte av fjärilar. Cochisea ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Cochisea